Вуканович:

 Вуканович, Йован — Народный герой Югославии.
 Вуканович, Радован — Народный герой Югославии.
Вуканович, Татомир — сербский этнолог.